Busch kan som auktorsförkortning betyda:

 Anton Busch, botaniker (1823–1895) ♂
 August Busck, Dansk-amerikansk entomolog (1870–1944) ♂
 Elizaveta Aleksandrovna Busch, Rysk botaniker (1886–1960) ♀
 Nicolaĭ Adolfowitsch Busch, Rysk botaniker (1869–1941) ♂
 Nikolaj Adolfovitj Busj, Rysk botaniker (1869–1941) ♂

Robotskapade auktorsförkortningar